Salinator peut faire référence à :
 , 
 Salinator, un genre biologique de gastéropode,
 Salinator takii Kuroda, 1928